Суво́ровская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Суворовская улица — улица во Владикавказе.
 Суворовская улица — улица в Москве.
 Суворовская улица — улица в Новороссийске.
 Суворовская улица — улица в Петергофе.
 Суворовская улица — улица в Ялте.
 Суворовская улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Суворовская улица — улица в Одессе.

См. также 
 
 
 Суворовский проспект
 Суворовское шоссе
 Первый Суворовский переулок